Morena FM foi uma emissora de rádio brasileira sediada em Campinas, município do estado de São Paulo. Operou no dial FM, na frequência 100,3 MHz.

História
Fundada pelo político Natal Gale (1937-2010) em 1987, após breve período transmitindo em caráter experimental como Independente FM.

Em 2002, a rádio foi arrendada à Rede Aleluia e passou a retransmitir a programação da Igreja Universal do Reino de Deus. Após mais de 18 anos de arrendamento, em abril de 2020 voltou a transmitir programação própria no gênero popular.

Em 4 de setembro de 2020, a rádio saiu do ar para dar espaço à retransmissão em FM da Jovem Pan News Campinas.

Estações de rádio de Campinas
Estações de rádio fundadas em 1987
Fundações em São Paulo em 1987